Змагання зі спортивної ходьби на 20 км у чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2012 проходили у Лондоні 4 серпня. Змагання складалося з одного раунду.

Розклад

Рекорди

Результати

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки